Бирини — населённый пункт (село) в Видрижской волости Лимбажского края.
 Бирини — бывшая дворянская усадьба (мыза) в исторической области Видземе, в посёлке Бирини.